Thiel se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Hjalmar Thiel
 Max Egon Thiel